Török hódító háborúk Európában
 Török hódító háborúk Ázsiában
 Török hódító háborúk Afrikában
 Török háborúk Magyarországon
 Osztrák–török és osztrák–orosz–török háborúk